Ez a lista a Totál Drámaráma című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái